SVZ steht als Abkürzung für:

 Saarländische Volkszeitung
 Salzburger Volkszeitung
 Schwachverkehrszeit
 Schweriner Volkszeitung
 Sekundärrohstoff-Verwertungszentrum Schwarze Pumpe GmbH, siehe Industriepark Schwarze Pumpe
 Sonderverwaltungszone, eine Einheit der administrativen Gliederung der Volksrepublik China
 Spätverkehrszeit, ein Begriff im Bahnwesen
 Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau
 Straßenverkehrszählung
 studiVZ oder schülerVZ, eine Online-Community für Studenten und neben meinVZ und schülerVZ ein Projekt der VZ Netzwerke
 subventrikuläre Zone
 Systeme vorbestimmter Zeiten
 Sozialversicherungszentrum Leipzig

SVZ